David Wilkie (1785-1841), pittore scozzese
 David Wilkie (1954), nuotatore britannico